De Grünfeld-Indische verdediging of Grünfeldverdediging of kortweg het Grünfeld-Indisch, is bij een schaakpartij de opening die begint met de zetten

1. d4 Pf6
2. c4 g6
3. Pc3 d5

De verdediging is ontwikkeld door de Oostenrijkse schaakmeester Ernst Grünfeld. Deze opening is in 1922 voor het eerst toegepast. De opening is ingedeeld bij de halfgesloten spelen en valt onder ECO-code D80.

In de kenmerkende ruilvariant

4. cxd5 Pxd5
5. e4 Pxc3
6. bxc3

krijgt wit de ideale centrumformatie. De zwarte strategie bestaat uit het aanvallen van het witte centrum vanaf beide vleugels, door de loper naar g7 te spelen en de pion naar c5. Verdere ideeën zijn om met de dame op a5 en het paard op c6 het centrum extra onder druk te zetten.

De opening is veel gespeeld door Bobby Fischer en Gary Kasparov.

Neo-Grünfeldverdediging
De neo-Grünfeldverdediging ontstaat als wit in plaats van 3. Pc3 kiest voor een fianchetto met 3. g3.

1. d4 Pf6
2. c4 g6
3. g3 d5

De neo-Grünfeldverdediging heeft de ECO-code D70.

Varianten in de Grünfeld-Indische verdediging

Varianten in de Neo-Grünfeldverdediging

Halfgesloten spel